

Localidades
Canárias
 Buenavista del Norte - província da Santa Cruz de Tenerife
 Buenavista - bairro de Breña Alta na ilha da La Palma

 Buenavista (Boyacá)
 Buenavista (Córdoba)
 San Sebastián de Buenavista

 Buenavista (Salamanca)

 Buenavista (Agusan del Norte)
 Buenavista (Bohol)
 Buenavista (Guimaras)
 Buenavista (Marinduque)
 Buenavista (Quezon)

 Buenavista (Michoacán)

Ver também 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos